Comtat de Harrison (Indiana)
 Comtat de Harrison (Iowa)
 Comtat de Harrison (Kentucky)
 Comtat de Harrison (Mississipí)
 Comtat de Harrison (Missouri)
 Comtat de Harrison (Ohio)
 Comtat de Harrison (Texas)
 Comtat de Harrison (Virgínia de l'Oest)